PDE steht als Abkürzung für:

 Partial Differential Equation, siehe Partielle Differentialgleichung
 Phosphodiesterase
 Prag-Duxer Eisenbahn, ehemalige österreichische Eisenbahngesellschaft
 Pulse Detonation Engine, siehe Pulsstrahltriebwerk
 Pumpe-Düse-Einspritzung, siehe Pumpe-Düse-System
 Pyridoxinabhängige Epilepsie

Abkürzung